Francia ist der Familienname folgender Personen:

 Aníbal María Di Francia (1851–1927), italienischer Missionar, 1990 seliggesprochen
 Domenico Francia (1702–1758), italienischer Maler
 Francesco Francia (1447–1517), italienischer Maler
 Giorgio Francia (* 1947), italienischer Automobilrennfahrer
 Giuliano Toraldo di Francia (1916–2011), italienischer Physiker
 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766–1840), paraguayischer Diktator
 Juan Pablo Francia (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Luisa Francia (* 1949), deutsche Malerin
 Manlio Francia (1902–1981), argentinischer Geiger und Tangokomponist
 Mirka Francia (* 1975), kubanisch-italienische Volleyballspielerin
 Zsuzsanna Francia (* 1982), US-amerikanische Ruderin

sonstiges:
 Franzien (lat. Francia), eine westfränkische (französische) Region
 Francia (Zeitschrift), eine vom Deutschen Historischen Institut Paris herausgegebene Fachzeitschrift
 Francia, Allegorie des Königreichs Frankreich: siehe Marianne